Константино́польский догово́р 1724 года — договор, разграничивающий сферы влияния Российской и Османской империй в Закавказье. Подписан а в Константинополе.

Согласно договору Российская империя сохраняла территории на западном и южном побережье Каспия, полученные по Петербургскому договору 1723 года с Персией. Османской империи отходили Картли (Тифлис), Эриванское ханство, Карабахское беглербегство (Гянджа, Берда, Карабах), Нахчивань, Шамахи, Тебриз и северо-иранские земли (Казвин).

Источники 
 

Международные договоры XVIII века
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Российско-турецкие отношения
1724 год
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Османской империи
Изменение территории Российской империи
1724 год в России